Stelzenöd ist der Ortsname von

 Stelzenöd (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stelzenöd (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stelzenöd (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern